Villa Griffoni Sant'Angelo a Castel Gabbiano
 Villa Griffoni Sant'Angelo o Villa Albergoni a Moscazzano